Indeks Eksplozywności Wulkanicznej (ang. Volcanic Explosivity Index, VEI) – skala eksplozywności erupcji wulkanicznych, opracowana w 1982 przez Chrisa Newhalla z U.S. Geological Survey i Steve’a Selfa z University of Hawaii.

Skala eksplozywności oparta jest na wartościach objętości wydobywającego się materiału piroklastycznego, wysokość chmury pyłów wyrzuconych do atmosfery oraz opisowych określeniach wybuchu (od łagodnego po megakolosalny). Skala eksplozywności jest otwarta, ale wielkość 8 przypisana jest do największych znanych w historii erupcji wulkanicznych (około 1012 m³ tefry oraz 25 km słup pyłów), podczas gdy erupcje o wartości 0 to erupcje nieeksplozywne (poniżej 104 m³ wyrzuconych materiałów). Każdy punkt na skali VEI oznacza dziesięciokrotny wzrost eksplozywności wybuchu.

Skala eksplozywności

Przykłady erupcji

Zobacz też 
 superwulkan

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  
 , The Guardian 
 The Size and Frequency of the Largest Explosive Eruptions on Earth, artykuł w Bulletin of Volcanology 
 Lista największych erupcji w holocenie (VEI > 4) na stronie Global Volcanism Program 

Wulkanologia
Skale